Ян Ричардович Потоцкий (род. 31 декабря 1939, Москва) — советский и российский звукорежиссёр. Заслуженный деятель искусств России (2017).

Лауреат премии «Ника» (1994).

Биография 
Родился в семье польского актёра и художника Рышарда Потоцки (1915, Гродно — 1975, Лодзь) и режиссёра, сценариста и художника анимационного кино Сарры Яковлевны Мокиль (1906—1984).

На «Мосфильме» — с 1957 года. В 1966 году окончил электротехнический факультет Ленинградского института киноинженеров. С 1970 года — звукорежиссёр. 

Работал с режиссёрами Андреем Смирновым, Ларисой Шепитько, Вадимом Абдрашитовым, Глебом Панфиловым и другими.

Семья 
 Сестра-близнец — переводчик Мария Ричардовна Сомершаф (род. 1939).
 Племянник — дирижёр Борис Леонидович Сомершаф.
 Сестра — актриса Малгожата Потоцкая.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Ян Потоцкий в Энциклопедии отечественного кино

Родившиеся 31 декабря
Персоналии:Мосфильм